Алекса́ндр Ви́кторович А́бт (род. , , СССР) — советский и российский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании. Чемпион России 2003 года. Вице-чемпион мира 1991 года среди юниоров. Бронзовый призёр на зимней Универсиаде в Южной Корее. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Впервые встал на коньки в возрасте 6 лет. Сначала тренировался у Сергея Волкова, а позже у Рафаэля Арутюняна. На протяжении всей спортивной карьеры Александра преследовали различные травмы. Наиболее серьёзную из них он получил в 1996 году на показательных выступлениях в Мексике. Последним его любительским турниром стал чемпионат России 2004, выступление на котором ему пришлось прервать из-за травмы паха.

В 1999 году Александр женился на российской фигуристке (танцы на льду) Елене Павловой. У супругов есть сын Макар, рождённый в марте 2000 года. Сейчас семья проживает в Нью-Джерси, США, где Александр и Елена тренируют на местном катке. После окончания любительской спортивной карьеры, Александр Абт востребован в различных шоу в Европе, России и Японии.

В 2008 году принял участие в шоу «Первого канала» российского телевидения «Ледниковый период-2», где выступал в паре с актрисой Анастасией Макеевой.

Спортивные достижения

После 1998 года

До 1998 года

Фильмография 
2008 — Жаркий лёд — Максим Воронин

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 

 Официальный сайт А. Абта

Примечания 

Фигуристы России
Чемпионы России по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года